Darrel Anholt (né le  à Amisk, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
 
| 1979-1980 || Rustlers de Red Deer || LHJA || 50 || 2 || 14 || 16 || 147 || - || - || - || - || -
|- 
| 1980-1981 || Wranglers de Calgary || LHOu || 72 || 5 || 23 || 28 || 286 || 22 || 1 || 7 || 8 || 55
|-
| 1981-1982 || Wranglers de Calgary || LHOu || 64 || 10 || 29 || 39 || 294 || 9 || 1 || 4 || 5 || 16 
|- 
| 1982-1983 || Indians de Springfield || LAH || 80 || 2 || 18 || 20 || 109 || - || - || - || - || -
|-
| 1983-1984 || Indians de Springfield || LAH || 80 || 13 || 21 || 34 || 142 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2
|- 
| 1983-1984 || Black Hawks de Chicago || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
| 1984-1985 || Admirals de Milwaukee || LIH || 82 || 5 || 22 || 27 || 125 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en novembre 1962
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Admirals de Milwaukee (LIH)
Joueur des Indians de Springfield
Joueur des Wranglers de Calgary
Défenseur de hockey sur glace